Hedyotis biflora est une espèce de plantes de la famille des Rubiaceae.

Notes et références

Liens externes 
 

Rubiaceae